Paakitsunnguaq bezeichnet:
 Paakitsunnguaq (Bucht, Arsuutaa), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Paakitsunnguaq (Bucht, Qeqertarsuaaraq), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland